Contea di Norfolk o Norfolk County è la denominazione delle seguenti contee degli:
 Contea di Norfolk (Massachusetts)  –  negli Stati Uniti
 Contea di Norfolk (Ontario)  – in Canada
 Norfolk  –  contea dell'Inghilterra